Rally Turkey 2008 var den åttonde deltävlingen i Rally-VM 2008 och kördes i bergen väster om Antalya i Turkiet, med högkvarter i turistorten Kemer, 13–15 juni 2008.

Slutställning

Specialsträckor

2008 i Turkiet
Rally-VM 2008